Мировая волейбольная лига 2006 года — коммерческий турнир мужских национальных волейбольных сборных, который прошёл с 14 июля по 27 августа 2006 года. Турнир собрал команды из 16 стран мира. Финальная часть турнира прошла в Москве. Победителем турнира стала сборная Бразилии, завоевавшая свой шестой титул победителя Мировой лиги и четвёртый титул подряд.

Страны-участницы 

В Мировой лиге участвовали 16 команд, которые были разбиты на 4 группы:

Регламент лиги

Регламент предварительного раунда 
16 команд-участниц разделены на четыре группы по четыре команды в каждой.

В каждой группе каждая команда встречается по четыре раза с каждым из соперников, проводя два матча на своей площадке и два на выезде. Таким образом, каждая команда проводит по 12 матчей.

Победитель матча получает два очка, команда, потерпевшая поражение — одно очко. При равенстве очков у нескольких команд места в группах распределяются соотношением выигранных и проигранных игровых очков во всех матчах команды.

Команды-победители групп выходят в финальный раунд. К ним добавляется сборная России как страна-организатор финального турнира и одна команда, получившая специальное приглашение (wild-card) от FIVB. Если сборная России занимает первое место в группе, то в «Финал шести» попадает сборная, занявшая в её группе второе место.

Регламент финального раунда 
Все матчи финального раунда проводятся в Москве.

Шесть команд, попавшие в финальный раунд, делятся на две группы (Е и F) по три команды в каждой. Каждая команда проводит два матча со своими соперниками по группе и один с командой из другой группы. По две лучшие команды из каждой группы выходят в полуфиналы. 
Победители полуфиналов выходят в финал Мировой лиги, проигравшие — в утешительный финал за третье место.

Предварительный раунд

Группа A 

14 июля, 2006

15 июля, 2006

16 июля, 2006

21 июля, 2006

22 июля, 2006

23 июля, 2006

29 июля, 2006

30 июля, 2006

5 августа, 2006

6 августа, 2006

12 августа, 2006

13 августа, 2006

18 августа, 2006

19 августа, 2006

20 августа, 2006

Группа B 

14 июля, 2006

15 июля, 2006

16 июля, 2006

22 июля, 2006

23 июля, 2006

28 июля, 2006

29 июля, 2006

30 июля, 2006

4 августа, 2006

5 августа, 2006

6 августа, 2006

12 августа, 2006

13 августа, 2006

19 августа, 2006

20 августа, 2006

Группа C 

15 июля, 2006

16 июля, 2006

21 июля, 2006

22 июля, 2006

23 июля, 2006

28 июля, 2006

29 июля, 2006

30 июля, 2006

5 августа, 2006

6 августа, 2006

11 августа, 2006

12 августа, 2006

13 августа, 2006

19 августа, 2006

20 августа, 2006

Группа D 

15 июля, 2006

16 июля, 2006

21 июля, 2006

22 июля, 2006

23 июля, 2006

28 июля, 2006

30 июля, 2006

31 июля, 2006

1 августа, 2006

4 августа, 2006

5 августа, 2006

6 августа, 2006

12 августа, 2006

13 августа, 2006

18 августа, 2006

19 августа, 2006

20 августа, 2006

Финальный раунд

Группа Е

Группа F

Матчи 

 Италия была включена FIVB по специальному разрешению (уайлд-кард)
 Все матчи в Москве, Россия

23 августа, 2006

24 августа, 2006

25 августа, 2006

Полуфиналы 
26 августа, 2006

Матч за 3-е место 
27 августа, 2006

Финал 
27 августа, 2006

Ссылки 
 Мировая лига-2006 на сайте Международной федерации волейбола

Мировая лига (волейбол)
2006 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Москве
Июль 2006 года
Август 2006 года
Спорт в России в 2006 году
Волейбол в Москве
Международные соревнования по волейболу в России